De biologische term (Latijn) voor een holte, zoals:
 Sinus maxillaris: kaakholte
 Sinus frontalis: voorhoofdsholte 
 Sinus pilonidalis: haarnestcyste
 Regulerende cellen in het hart: Sinusknoop
 Een wiskundige functie, zie Sinus en cosinus
 Een sinusvormig periodiek elektrisch signaal, zie Sinus (elektrisch)
 Een sinusvormige structuur in het maan-landschap, een term uit de Planetologie